A flamand  megnevezés vonatkozhat mindenre, ami  Flandriával kapcsolatos és közvetlenül utalhat:
 a flamand nyelvre, a holland nyelv Belgium északi részén beszélt nyelvjárására
 a flamand népre

Kapcsolódó szócikkek 
 Flamand mozgalom, a flamand régió önállóságáért küzdő politikai irányzat Belgiumban
 Flamand régió, egyike Belgium három  önkormányzati régiójának
 Flamand közösség, Belgium flamand lakosságának összefoglaló elnevezése
 Flamand kormány, a flamand közösség és a flamand régió végrehajtó hatalmi ága
 Flamand parlament, a flamand régió törvényhozása
 Flamand irodalom, azaz Flandria irodalmi kultúrája
 Flamand festészet, a festészet egyik régi, Flandriából kiinduló irányzata